Loose е третият албум на певицата Нели Фуртадо, издаден на 20 юни 2006. Loose според всеобщото впечатление има коренно различно звучене в сравнение с предишното ѝ творчество. Водещи в класациите песни са Maneater, Promiscuous, Say It Right и No Hay Igual. В албума е включен и дуетът и с Juanes – „Te Busque“.

Списък на песните в албума 
 Afraid Attitude (Nelly Furtado, Attitude, Nate Hills, Timbaland) – 3:35
 Maneater (Furtado, Jim Beanz, Hills, Mosley) – 4:18
 Promiscuous Timbaland (Furtado, Clayton, Hills, Mosley) – 4:02
 Glow (Furtado, Hills, Mosley, Nisan Stewart) – 4:02
 Showtime (Furtado, Hills) – 4:04
 No Hay Igual (Furtado, Hills, Mosley, Stewart) – 3:35
 "Te Busqué" Juanes (Furtado, Juanes, Lester Mendez) – 3:38
 Say It Right (Furtado, Hills, Mosley) – 3:43
 Do It (Furtado, Stewart, Mosley) – 3:41
 In God's Hands (Furtado, Rick Nowels) – 4:12
 Wait for You (Furtado, Hills, Mosley) – 5:11
 All Good Things (Come to an End) (Furtado, Hills, Chris Martin, Mosley) – 5:11

Албуми на Нели Фуртадо
Музикални албуми от 2006 година